Тимур Мамедович Мамедов (; 29 июля 1974) — советский, российский и азербайджанский футболист.

Карьера 

Профессиональную карьеру начинал в бакинском клубе «МЦОП «Динамо»». В 1992 году играл за «Альтаир‑Хеллинг» Дербент. Далее выступал за азербайджанский клуб «Шахдаг» Кусары В 1996 году вернулся в «Дербент», после чего вновь вернулся в «Шахдаг». В 2000 году перешёл в махачкалинское «Динамо», за которое дебютировал 7 августа 2000 года в домашнем матче против «Моздока». 25 октября 2000 года в домашнем матче против таганрогского «Торпедо» забил 4 мяча. В 2001 году выступал за «Шахдаг»

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Футболисты Азербайджана
Игроки ФК «Дербент»
Игроки ФК «Шахдаг»
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Спартак» Губа